Барри Болтон () — английский мирмеколог, крупнейший в мире специалист по классификации, систематике и таксономии муравьев.

Биография 
В 1971—2004 годах работал в Британском музее естественной истории (Лондон). Член Королевского энтомологического общества Лондона. Известен по своим работам об африканских муравьях и тремя крупнейшими монографиями, в которых дал полный обзор всех муравьев в объеме мировой фауны, включая определитель, каталог видов и новую реклассификацию (1994, 1995, 2003). За книгу 1994 года (иллюстрированный определитель родов муравьёв мира) Болтон получил награду Ассоциации американских издателей в категории биологических наук (1994 Winner of the Professional/Scholarly Publishing Award of the Association of American Publishers, Biological Science Category). Его ревизия трибы Dacetini (2000) включает описание огромного числа новых для науки видов муравьёв в одной работе (454 новых вида в книге 2000 года объёмом более 1000 страниц).

Признание 
В честь Б. Болтона названо около 20 видов и родов муравьёв.

 Anochetus boltoni
 Anomalomyrma boltoni
 Bazboltonia
 
 
 Cataulacus boltoni
 Chimaeridris boltoni
 Cryptomyrmex boltoni
 Daceton boltoni
 Leptanilla boltoni
 Loweriella boltoni
 Meranoplus boltoni
 Monomorium boltoni
 Myrmecina boltoni
 Myrmica boltoni
 Nylanderia boltoni
 Pheidole boltoni
 Plagiolepis boltoni
 Polyrhachis boltoni
 Pristomyrmex boltoni
 Proceratium boltoni
 Stigmatomma boltoni
 Strumigenys boltoni
 Tetramorium boltoni

Основные труды 
Автор около 100 научных статей, книг и монографий, в том числе:

Книги 
  [Second edition: 1996.]
  Обзор
   Обзор

Статьи 
 Bolton, B. 1969. Male of Paedalgus termitolestes W. M. Wheeler (Hymenoptera: Formicidae). — Niger. Entomol. Mag. 2: 14-16
 
 
 
 Bolton, B. 1975. A revision of the ant genus Leptogenys Roger (Hymenoptera: Formicidae) in the Ethiopian region with a review of the Malagasy species. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 31: 235—305
 Bolton, B. 1976. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). Constituent genera, review of smaller genera and revision of Triglyphothrix Forel. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 34: 281—379
 Bolton, B. 1977. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Oriental and Indo-Australian regions, and in Australia. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 36: 67-151
 Bolton, B. 1979. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Malagasy region and in the New World. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 38: 129—181
 Bolton, B. 1980. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Ethiopian zoogeographical region. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 40: 193—384
 
 Bolton, B. 1987. A review of the Solenopsis genus-group and revision of Afrotropical Monomorium Mayr (Hymenoptera: Formicidae). — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 54: 263—452
 Bolton, B. 1990. Abdominal characters and status of the cerapachyine ants (Hymenoptera, Formicidae). — Journal of Natural History. 24: 53-68
 Bolton, B. 1990. The higher classification of the ant subfamily Leptanillinae (Hymenoptera: Formicidae). — Systematic Entomology. 15: 267—282
 Bolton, B.; Belshaw, R. 1993. Taxonomy and biology of the supposedly lestobiotic ant genus Paedalgus (Hym.: Formicidae). — Systematic Entomology. 18: 181—189
 Bolton, B. 2007. Taxonomy of the dolichoderine ant genus Technomyrmex Mayr (Hymenoptera: Formicidae) based on the worker caste. — Contributions of the American Entomological Institute 35(1): 1-149.
 Bolton, B. & Fisher, B.L. 2008. The Afrotropical ponerine ant genus Asphinctopone Santschi. — Zootaxa 1827: 53-61.
 Bolton, B. and B. L. Fisher. 2008. The Afrotropical ponerine ant genus Phrynoponera Wheeler (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa 1892: 35-52.
 Bolton, B. and B. L. Fisher. 2008. Afrotropical ants of the ponerine genera Centromyrmex Mayr, Promyopias Santschi gen. rev. and Feroponera gen. n., with a revised key to genera of African Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa 1929: 1-37.

См. также 
 :Категория:Таксоны, описанные Барри Болтоном

Примечания

Ссылки 
  Bolton’s Catalogue of Ants of the World

Персоналии по алфавиту
Зоологи Великобритании
Мирмекологи